Xenomorph (band): heavymetalband uit Leiden
 Xenomorph (computerspel): computerspel
 Alien (fictief wezen)